Miejscowości w USA:
 Elkhart – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Elkhart – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Elkhart – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Elkhart – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Morton
 Elkhart – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Anderson
Gminy w USA:
 Elkhart (ang. Elkhart Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 Elkhart (ang. Elkhart Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Elkhart (ang. Elkhart Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Elkhart (ang. Elkhart Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Elkhart (ang. Elkhart Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Elkhart (ang. Elkhart County) – w stanie Indiana